Вейк-ан-Зеє 2009 — 71-й щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 16 січня по 1 лютого 2009 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. Перше місце посів Сергій Карякін.

 Категорія: 19 (середній рейтинг: 2716)

Регламент 
Контроль часу: 2 години на 40 ходів, потім додається 1 година на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на хід, починаючи з 61-го ходу. 
Поділ першого місця: Якщо кілька учасників набирають однакову кількість очок, то місця присуджуються за такими критеріями:
 Результат особистої зустрічі
 Коефіцієнт Бергера
 Кількість партій чорними фігурами
 Жереб

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2009 року

Результат за турами

Таблиця

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на офіційному сайті 
 Інформація про турнір на сайті chessgames.com

Посилання 
 Wijk R13: Sergey Karjakin wins Wijk aan Zee 2009 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
Шахові турніри 2009
Січень 2009
Лютий 2009
2009 у шахах